OESH steht für:

 Flughafen Scharura in Saudi-Arabien (IATA-Code)
 Jesuaten, eine katholische Laienordensgemeinschaft

Abkürzung